

Toponyme 
 Persépolis est l'une des capitales historiques de l'Empire perse achéménide, dans l'actuel Iran ;

Œuvres 
 Persepolis est une série de bande dessinée de Marjane Satrapi ;
 Persepolis est un long métrage d'animation adapté de la bande dessinée homonyme, sorti en 2007.
 Persépolis, n° 16 de la série de bandes dessinées « Les Voyages d'Alix » (2003)

Autre 
 Le Persepolis FC Téhéran () est un club iranien de football basé à Téhéran.